Armandinho (cantor) — cantor brasileiro de reggae, nascido no Rio Grande do Sul
Armandinho: Ao Vivo — álbum do cantor brasileiro de reggae Armandinho
Armandinho (álbum) — álbum de estréia do cantor de reggae Armandinho
Armandinho (fadista) — cantor português de fado.
Armandinho (futebolista) — disputou a Copa do Mundo FIFA de 1934
Armandinho (guitarrista) — guitarrista, cantor e compositor brasileiro, egresso da banda "A Cor do Som"

Desambiguações de antropônimos
Hipocorísticos